Otomo bezeichnet:
 Otomo (Film), ein deutscher Spielfilm von 1999
 (3911) Otomo, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Otomo (Automarke), ehemalige japanische Automarke

Ōtomo bezeichnet:
 Ōtomo (Klan, Mittelalter) (), einen japanischen Klan aus dem Mittelalter
 Ōtomo (Klan, Altertum) (), einen japanischen Klan aus dem Altertum
 Ōtomo no miko (648–672), Geburtsname des 39. japanischen Kaisers, sein Amtsname war Kōbun

Otomo oder Ōtomo ist der Familienname folgender Personen:
 Ai Otomo-Yamamoto (* 1982), japanische Volleyballspielerin
 Katsuhiro Otomo (* 1954), japanischer Mangazeichner, Drehbuchautor und Regisseur
 Ryusuke Otomo (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Satoru Ōtomo (* 1957), japanischer Astronom
 Satoshi Ōtomo (* 1981), japanisch-philippinischer Fußballspieler
 Yoshihide Otomo (* 1959), japanischer Musiker und Komponist
 Yoshio Ōtomo (* 1947), japanischer Jazzmusiker
 Ōtomo no Yakamochi (718–785), japanischer Dichter 
 Ōtomo no Tabito (665–731), japanischer Dichter